Конрад Эмануэль Николаус Хирш (; ) — шведский футболист, защитник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1924 года.

Биография 
Конрад Хирш родился 19 мая 1900 года в норвежской коммуне Эйдскуг.

Играл в футбол на позиции защитника. До 1924 года играл в чемпионате Швеции за «Венерсборг», после чего перешёл в ГАИС из Гётеборга. В сезоне-1924/25, в котором Хирш сыграл 9 матчей, ГАИС стал чемпионом страны.

В 1924 году сыграл 2 матча за сборную Швеции. Дебютным для Хирша стал товарищеский поединок 18 мая против сборной Польши (5:1).

В 1924 году вошёл в состав сборной Швеции по футболу на летних Олимпийских играх в Париже и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции защитника, участвовал в первом матче за 3-4-е места против Нидерландов (1:1).

Также играл в хоккей с мячом за «Сурте».

Умер 17 ноября 1924 года в шведской коммуне Сурте после недельного заболевания менингитом.

Достижения

Командные

Швеция 

 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр (1): 1924.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Умершие от менингита
Хоккеисты с мячом Швеции
Спортсмены нескольких видов спорта